Ingwäonisch bezeichnet:
Ingaevonen, Gruppe germanischer Stämme
anglo-friesische Sprachen, früher angenommene Untergruppe der westgermanischen Sprachen
nordseegermanische Sprachen, eine Untergruppe der westgermanischen Sprachen